Deze pagina beschrijft het kwalificatieproces voor het Europees kampioenschap voetbal 2020. Alle 55 aangesloten landen bij de UEFA doen mee om 24 plaatsen in het eindtoernooi, in tegenstelling tot eerdere toernooien zijn de gastland(en) niet automatisch gekwalificeerd.

Speelschema 
Hieronder staan de speeldagen van dit kwalificatietoernooi. Deze start in maart 2019 en loopt tot november 2020.

Loting 
De loting voor de groepsfase vond plaats op 2 december 2018 in het Convention Centre Dublin in Dublin, Ierland. De 55 deelnemende landen zijn ingedeeld in 10 groepen (5 groepen van 5 teams en 5 groepen van 6 teams).

De loting voor de poules op het hoofdtoernooi vond plaats op 30 november 2019. De loting voor de play-off wedstrijden is op 22 november 2019.

Procedure 
De groepen zijn dusdanig samengesteld dat de sterkste landen niet bij elkaar in de groep komen en dat de groepen een vergelijkbare sterkte hebben. Hiertoe zijn de landen ingedeeld in zes potten. Pot 1 is de sterkste pot met daarin de landen die het best gepresteerd hebben in de Nations League, geleid door de titelhouder. Dat is gebaseerd op het aantal punten dat ze hebben behaald. Eerst van divisie A, daarna divisie B, enz. Uit elke pot is een land in een andere groep geloot. Landen die in dezelfde pot zijn ingedeeld, konden dus niet tegen elkaar spelen. Landen die groepswinnaar zijn geworden in divisie A in de Nations League zijn in een poule met vijf landen geplaatst. Dit omdat die landen in juni ook nog een finaletoernooi van de Nations League moeten spelen, terwijl de overige landen op dat moment EK-kwalificatiewedstrijden spelen.

Potindeling 
Deze potindeling is gebaseerd op de stand van de Nations League van .

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A 
Stand/Uitslagen

Wedstrijden

Groep B 
Stand/Uitslagen

Wedstrijden

Groep C 
Stand/Uitslagen

Wedstrijden

Groep D 
Stand/Uitslagen

Wedstrijden

Groep E 
Stand/Uitslagen

Wedstrijden

Groep F 
Stand/Uitslagen

Wedstrijden

Groep G 
Stand/Uitslagen

Wedstrijden

Groep H

Wedstrijden

Groep I

Wedstrijden

Groep J

Wedstrijden

Play-offs
De landen die meededen aan de play-offs werden bepaald door het resultaat in de UEFA Nations League 2018/19. Landen die eerste werden in hun poule, maar niet geplaatst waren via de reguliere kwalificatie, mochten meedoen. Indien het eerste land al geplaatst was werd gekeken naar de volledige eindstand. De vier hooggeplaatste landen per divisie deden mee aan de play-offs. De loting voor de play-offs vond plaats op 22 november 2019. De play-offs werden gespeeld tussen 8 oktober en 12 november 2020. Het land dat als hoogst geëindigd was bij de Nations League speelde tegen het laaggeplaatste land uit de divisie, of een land uit een lagere divisie als minder dan 4 landen 'over' zijn. Tevens werd er bij de loting bepaald dat de winnaars van de volgende wedstrijden werden benoemd als 'thuisspelend' land tijdens de finales van deze play-off. Tijdens deze wedstrijden werd er gebruikgemaakt van een video-assistent (VAR) en een assistent-video-assistent (AVAR).

Divisie A 
Schema

Halve finale

Finale

Divisie B 
Schema

Halve finale

Finale

Divisie C 
Schema

Halve finale

Finale

Divisie D 
Schema

Halve finale

Finale

Statistieken

Doelpuntenmakers 
12 doelpunten
  Harry Kane

11 doelpunten

10 doelpunten

9 doelpunten
  Artjom Dzjoeba

8 doelpunten

7 doelpunten

6 doelpunten

5 doelpunten

4 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

1 eigen doelpunt

Totale eindstand 
De totale eindstand werd na afloop van de kwalificatiewedstrijden opgesteld. Deze eindstand werd gebruikt voor de loting op het eindtoernooi. De resultaten tegen de nummers zes werden in deze ranglijst niet meegeteld.

Externe links 
 UEFA Euro 2020 op UEFA.com

Referenties 

Voetbal in 2019
Voetbal in 2020
Kwalificatie